Shindand Air Base (persiska: ميدانٔ هوائئ شيندند) är en flygbas i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Herat, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Shindand Air Base ligger  meter över havet.

Terrängen runt Shindand Air Base är platt. Den högsta punkten i närheten är Kōh-e Nayak,  meter över havet,  kilometer nordost om Shindand Air Base. Närmaste större samhälle är Shīnḏanḏ,  kilometer sydväst om Shindand Air Base. 

Omgivningarna runt Shindand Air Base är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Shindand Air Base är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Flygplatser i Herat (provins)